Brasilicereus markgrafii es una especie en la familia de las cactáceas.

Distribución y Hábitat 
Es endémica de Brasil. Su hábitat son montes  subtropicales o tropicales secos, circunscrita a 434 km², en la región de Minas Gerais. Está amenazada por pérdida de hábitat.

Descripción 
Cactus de porte columnar,n o se ramifica y puede alcanzar 1,50 cm de altura por 3 cm de  diámetro; posee 13 costillas con 1 a 4 espinas centrales de 5 cm de largo y de 12-18 radiales.

Florece de noche, flores blanco verdosas en forma de embudo.

Taxonomía
Brasilicereus markgrafii fue descrita por Backeb. & Voll y publicado en Archivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 9: 155, f. 1950.
Etimología
Brasilicereus: nombre genérico que significa "el Cereus de Brasil".

markgrafii: epíteto otorgado en honor del botánico alemán  Friedrich Markgraf.
Sinonimia
 Cereus markgrafii (Backeb. & Voll) P.J.Braun

Referencias

Bibliografía
 Forzza, R. C. 2010. Lista de espécies Flora do Brasil https://web.archive.org/web/20150906080403/http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Río de Janeiro.

Enlaces externos 

 Imagen en Plantes et botanique.
 Brasilicereus markgrafii.
http://cactiguide.com/cactus/?genus=Brasilicereus&species=markgrafii

markgrafii
Flora de Brasil
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1950
Taxones descritos por Curt Backeberg
Plantas descritas por Voll